Яр Сердюків — балка (річка) в Україні у Шевченківському й Балаклійському районі Харківської області. Права притока річки Волоської Балаклійки (басейн Сіверського Дінця).

Опис 
Довжина балки приблизно 9,91 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,75 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,13. Формується декількома балками та загатами. На деяких ділянках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок у селі Олексіївка. Тече переважно на південний захід через село Бригадирівку і впадає в річку Волоську Балаклійку, ліву притоку річки Балаклійки.

Цікаві факти 
 У XX столітті на балці існували 2 газові свердловини, а у XIX столітті — декілька могил-курганів.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Шевченківського району
Річки Балаклійського району